Passevant est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christiane Passevant (1945-), journaliste, critique de cinéma, écrivaine, syndicaliste, anarchiste et féministe française ;
 Roland Passevant (1928-2002), journaliste sportif, puis journaliste politique français.

Patronyme français